Mengdong bezeichnet:

 Mengdong (Cangyuan) (勐董鎮), Großgemeinde im Autonomen Kreis Cangyuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mengdong (Malipo) (猛硐瑶族乡), Nationalitätengemeinde der Yao im Kreis Malipo in der chinesischen Provinz Yunnan